Erasto Nyoni – calciatore tanzaniano
 Rungano Nyoni – regista, scenografa e attrice zambiana naturalizzata gallese
 Vuza Nyoni – calciatore zimbabwese